Carnegie, ordet indgår i flere overskrifter:

 Carnegiefonden – fond der tildeler hædersbevisninger for heltemodig indsats.
 Carnegiefonden, USA – Carnegie Hero Fund, amerikansk fond for tildelig af hædersbevisninger for heltemodig indsats.
 Carnegie Steel Company – amerikansk stålværk.
 Carnegie Institute of Technology – (CIT), en del af det amerikanske universitet Carnegie Mellon University.
 Carnegie Institution of Washington – (CIW), institution der støtter videnskabelig forskning.
 Carnegie Investment Bank AB - svensk investeringsbank.
 Carnegie Mellon University – amerikansk universitet.
 Carnegie Museum of Art – amerikansk kunstmuseum i Pittsburgh.
 Carnegie Prize – international hædersbevisning for kunstnere.
 Carnegie Hall – amerikansk koncert- og operahus i New York City
 Carnegie bibliotekerne – flere end 2.000 biblioteker på verdensplan.
 Carnegiemedaljen (litteratur) – hædersbevisning i litteratur.
 D. Carnegie & Co – finanskoncern børsnoteret i Stockholm

 Steder
 Carnegie, Fife – et område i Dunfermline, Skotland
 Carnegie (Pennsylvania) – amerikansk by i staten Pennsylvania.
 Carnegie, Oklahoma – amerikansk by i staten Oklahoma.
 Carnegie, Victoria, en forstad i Melbourne, Australien.
 Carnegiesøen, Australien – sø i vestaustralien.
 Carnegiesøen, USA – amerikansk sø i staten New Jersey.

 Personer
 Andrew Carnegie – amerikansk industrialist og filantrop.
 Dale Carnegie – amerikansk forfatter.
 David Carnegie – australsk opdagelsesrejsende.
 James Carnegie, 3. hertug af Fife – medlem af den kongelige engelske familie.